

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Klimówka – część wsi Bieńkówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Klimówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica

Zobacz też 
 Klimasy, Klimki, Klimkowo, Klimkówka, Klimontów, Klimontówek, Klimonty, Klimy